The Black Eyed Peas, grup musical de hip-hop dels Estats Units
 Bloc Electoral Pàtria - Rodina, partit polític històric de la República de Moldàvia
 Oficina de Gravat i Impressió dels Estats Units (del seu nom en anglès Bureau of Engraving and Printing), agència del Departament del Tresor dels Estats Units encarregada de la impressió de paper moneda
 Batalló de paracaigudistes de la Legió Estrangera (del seu nom en francès Batailon Étranger de Parachutistes), cos de paracaigudistes de la Legió estrangera francesa
 Brevet d'estudis professionals, diploma de formació professional del sistema educatiu de França
 Clade BEP (de l'acrònim de Bambusòidies-Ehrhartòidies-Poòidies), clade de plantes de la família de les poàcies
 Punt d'equilibri (del seu nom en anglès Break-Even Point), situació econòmica on els ingressos igualen els costos
 Barril equivalent de petroli, unitat d'energia
 Hiperplàsia benigna de pròstata (del seu nom en anglès Benign Enlargement of the Prostate), creixement excessiu en la mida de la pròstata